Kevin Labiausse est un professeur d'histoire-géographie, historien et écrivain français. Auteur d'ouvrages de vulgarisation historique et de manuels scolaires, il collabore avec la presse écrite, notamment avec le magazine Histoire junior.

Biographie 
Élève au lycée européen Montebello à Lille, il obtient un baccalauréat littéraire. Titulaire d'une maîtrise d'histoire contemporaine à l'université Lille-III, il devient professeur d'histoire-géographie dans le secondaire.

Il entame une carrière d’auteur en collaborant à la rédaction des manuels scolaires des éditions Hachette Éducation en histoire-géographie et en éducation civique pour le collège. Il écrit également plusieurs titres d’histoire, régulièrement réédités, pour la collection Librio des éditions Flammarion : Les Grands Discours, Les Grandes Inventions, Les Grandes Batailles, Les Grandes Énigmes et Les Grands Procès de l’histoire. S’ensuit la publication de livres historiques (La France au XXe siècle : de 1914 à nos jours), d’anthologies (Les Grands Discours politiques et Les Grands Articles de presse de 1900 à nos jours) et d’ouvrages scolaires et parascolaires pour le collège aux éditions Hatier et Ellipses.

De 2014 à 2020, il est le rédacteur de Lille mémoire, une page Facebook dédiée au passé et à l'évolution urbanistique de la capitale des Flandres dont il est natif. À ce titre, il publie en 2017 Lille hier-aujourd’hui, un ouvrage documentaire et photographique qui confronte des panoramas de la Belle Époque à leurs reconductions modernes. Il s'est également intéressé au Lille de l'entre-deux-guerres, au sujet de son embellissement, de son développement, de son attractivité et de sa vocation touristique. 

Depuis 2012, il participe à l'écriture du magazine Histoire junior et de ses hors-séries des éditions Faton. Ses articles consacrés à l'histoire, à la géographie, à la citoyenneté et aux arts ont également été publiés dans les périodiques Citoyen Junior, Revue du Nord, La Voix du Nord, Historiens et Géographes, Le Patriote résistant, Les Grandes Affaires de l'histoire, Les Dossiers de la 2e Guerre mondiale et Spécial Biographie.  

Spécialiste de l'artiste, résistante et militante franco-américaine Joséphine Baker (1906-1975) entrée au Panthéon en 2021, il a écrit plusieurs articles à son sujet. Proposant une exploitation pédagogique de certains pans de sa vie à destination des collégiens, il invite à l'étude de son idéal de fraternité au travers de sa "tribu arc-en-ciel" dans l'ouvrage scolaire Le Cahier du citoyen 5e publié en 2010 aux éditions Hachette Éducation.

Bibliographie

Ouvrages historiques 
 Les Grands Discours de l'histoire, J'ai lu, collection « Librio », 2008 ; réédition 2016 ; réédition 2021.
XXe Siècle, J'ai lu, collection « Librio », 2008.
Les Grandes Inventions de l'histoire, J'ai lu, collection « Librio », 2008 ; réédition 2017.
Les Grands Procès de l'histoire, J'ai lu, collection « Librio », 2009 ; réédition 2019.
Les Grandes Énigmes de l'histoire, J'ai lu, collection « Librio », 2009 ; réédition 2017.
Les Grandes Batailles de l'histoire, J'ai lu, collection « Librio », 2009.
Histoire mondiale, J'ai lu, collection « Librio », 2011.
Les Grands Discours politiques de 1900 à nos jours, Bréal, 2011.  édition, 2014.
Les Grandes Dates du XXe siècle (avec André Larané), J'ai lu, collection « Librio », édition augmentée, 2012 ; réédition 2016 ; réédition 2021.
Les Grands Articles de presse de 1900 à nos jours, Bréal, 2012.
La France au XXe siècle : de 1914 à nos jours, Ellipses, collection « Fiches », 2014.
Lille (avec Robin Ryckeghem), Wartberg, collection « Hier-aujourd'hui », 2017.

Ouvrages scolaires et parascolaires 
 Le Cahier du citoyen  (direction Christian Defebvre), Hachette Éducation, 2007 + version corrigée.
Histoire  (direction Vincent Adoumié), Hachette Éducation, 2009 + Géographie + Livre du professeur + Travaux pratiques.
Le Cahier du citoyen  (direction Christian Defebvre), Hachette Éducation, 2009 + version corrigée.
Histoire Géographie  (direction Vincent Adoumié), Hachette Éducation, 2010 + format compact + Éducation civique format compact + Livre du professeur enrichi + Travaux pratiques.
Le Cahier du citoyen  (direction Christian Defebvre), Hachette Éducation, 2010 + version corrigée.
Le Cahier du citoyen  (direction Christian Defebvre), Hachette Éducation, 2011 + version corrigée.
Éducation civique  : la citoyenneté démocratique (direction Vincent Adoumié), Hachette Éducation, 2012 + Histoire Géographie format compact + Livre du professeur (à télécharger).
Le Cahier du citoyen  (direction Christian Defebvre), Hachette Éducation, 2012 + version corrigée.
Bloc-notes Brevet 3e, Ellipses, collection « Bloc-notes », 2015.  édition, 2017.
Histoire Géographie  (direction Martin Ivernel et Benjamin Villemagne), Hatier, 2016 + EMC format compact + Livre du professeur (à télécharger).
Histoire Géographie , Ellipses, collection « Objectif mention très bien », 2017.
Histoire Géographie 3e spécial Brevet, Ellipses, collection « Compétences attendues », 2018.

Notes et références 

Professeur français
Écrivain français du XXIe siècle
